Paterna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paterna (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Paterna (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar